Piru (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
Piru (taal), een taal in Indonesië
Pirus (straatbende), een Afro-Amerikaanse straatbende die voornamelijk te vinden is in de Amerikaanse stad Compton